Bellengreville, commune française du Calvados
 Bellengreville, commune française de la Seine-Maritime

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France